Астра 1H — европейский телекоммуникационный спутник компании SES. Он предназначается для ретрансляции радио- и телепрограмм в аналоговом и цифровом форматах.

На спутнике Astra 1H смонтировано два транспондера Ka-диапазона. Эти транспондеры используются для предоставления мультимедийных услуг: передачи программного обеспечения, компьютерных игр и доступа в Интернет. Для предоставления мультимедийных услуг SES и компания Intel в марте 2004 года организовали совместное предприятие ESM — European Satellite Multimedia Services.

Характеристики 
 Ракета-носитель: «Протон»
 Стабилизация: по трём осям
 Количество транспондеров: 22
 Мощность транспондера: 100 Вт
 ЭИИМ в центре пучка: 52 дБВт
 Ширина полосы транспондера: 26 МГц
 Рабочий диапазон (down-link): 12,5…12,75 ГГц

Зона покрытия 
Европа. В частности, в Москве возможен приём программ, транслируемых с этого спутника.

См. также 
 Список телевизионных спутников

Примечания

Ссылки 
 http://www.ses-astra.com

Астра (спутники связи)